Corcoran steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Corcoran (Kalifornien) im Kings County, Kalifornien
 Corcoran (Minnesota) im Hennepin County, Minnesota
 Corcoran (Minneapolis)

im NRHP gelistete Objekte:
 Corcoran Gallery of Art, in Washington, DC, ID-Nr. 71000997
 Corcoran Hall, in Washington, DC, ID-Nr. 90001545
 Corcoran School, in Clinton, Massachusetts, ID-Nr. 00000039

Sonstiges:
 Corcoran Woods, Wald im Anne Arundel County, Maryland, Vereinigte Staaten

Corcoran  ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony James Corcoran (* 1963), US-amerikanischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Administrator von Kirgisistan
 Corky Corcoran (1924–1979), US-amerikanischer Saxophonist
 Donna Corcoran (* 1942), US-amerikanische Kinderdarstellerin
 Frank Corcoran (* 1944), irischer Komponist
 Jack Corcoran (1858–1935), US-amerikanischer Baseballspieler 

 John Corcoran (1937–2021), amerikanischer Logiker und Philosoph
 Kevin Corcoran (1949–2015), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 Louise Corcoran (* 1979), neuseeländische Skeletonpilotin
 Maxine Corcoran (1954–2011), australische Sprinterin
 Noreen Corcoran (1943–2016), US-amerikanische Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin
 Thomas G. Corcoran (1900–1981), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Mitarbeiter von Präsident F. D. Roosevelt
 Tom Corcoran (* 1939), US-amerikanischer Politiker